Formal methods #1 é um single de Samuel Jerónimo.

Faixa 
 "Formal methods #1" – 02:05

Créditos 
 Composição: Samuel Jerónimo
 Músicos: Coro Vecchia Línea
 Design: Iara Zeferino
 Capa: Iara Zeferino
 Gravado ao vivo em Roma, Setembro de 2007

Ligações externas 
 

Álbuns de Samuel Jerónimo